Die Bank of the West Classic 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis zum 31. Juli in Stanford ausgetragen wurde. Es fand parallel zum Turnier von Washington, D. C. statt. 

Titelverteidigerin im Einzel war Wiktoryja Asaranka, im Doppel waren es Lindsay Davenport und Liezel Huber. Davenport trat in diesem Jahr allerdings nicht mehr an. Die Einzelkonkurrenz gewann Serena Williams mit 7:5, 6:1 gegen Marion Bartoli und feierte damit ihren 38 WTA-Titel. Das Doppel ging mit einem klaren 6:1, 6:3 über Liezel Huber und Lisa Raymond an die Paarung Wiktoryja Asaranka und Marija Kirilenko.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielerinnen, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spielerinnen im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)